Ткаче́нко Миха́йло:

 Ткаченко Михайло Васильович (1977) — український лижник, біатлоніст. Майстер спорту України.
 Ткаченко Михайло Володимирович (1925) — український живописець.
 Ткаченко Михайло Єлевферійович (1872–1950) — радянський вчений-лісівник.
 Ткаченко Михайло Степанович (1860–1916) — український живописець.
 Ткаченко Михайло Степанович (1879–1920) — український політичний діяч і правник.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок